Stanisław Niedzielski (1853–1938) – poseł na Sejm Krajowy Galicji VI kadencji
 Stanisław Niedzielski (ur. 1926) – poseł na Sejm PRL II kadencji
 Stanisław Niedzielski (1860–?) – pułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Niedzielski (1859–1905) – lekarz, balneolog
 Stanisław Niedzielski, nauczyciel
 Stanisław Prus-Niedzielski (1842-1895) – muzyk